Szabó Márton (?–?) labdarúgó (FTC)
 dobosi Szabó Márton (?–1961) építész
 Szabó Márton (1942) filozófus, politika- és társadalomtudós
 Szabó Márton (1954) építész